A Serie A 1959–1960-as szezonja volt a Serie A ötvennyolcadik idénye. A győztes a Juventus lett, ez volt a klub tizenegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Góllövőlista

Eredmények

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie B 1959-60
 Serie C 1959-60
 Serie D 1959-60
 Prima Categoria 1959-60
 Coppa Italia 1959-60

Megjegyzések

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

Külső hivatkozások

  - Eredmények az RSSSF honlapján

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1